The Australasian Championships 1915 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy Australian Open, który rozegrano w 1915 roku w dniach 13–21 sierpnia, na kortach Milton Courts w Brisbane.

Była to 11-ta edycja zawodów.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra podwójna mężczyzn

Bibliografia 
 
 

Australian Open według lat
1915 w tenisie ziemnym